Frank Sullivan – scrittore statunitense
Frank Sullivan – montatore cinematografico statunitense
Frank Sullivan – hockeista su ghiaccio canadese